INDH peut faire référence à :
 Initiative nationale pour le développement humain au Maroc
 Instituto Nacional de Derechos Humanos au Chili